Tom, Tom, the Piper's Son (lied), een Engels kinderliedje
Tom, Tom, the Piper's Son (film), een stomme film uit 1905